Le consulat général d'Espagne à Perpignan  est une représentation consulaire du Royaume d'Espagne en France. Il est situé rue Franklin, à Perpignan, en Languedoc-Roussillon.

Annexes

Articles connexes 
 Ambassade d'Espagne en France.
 Relations entre l'Espagne et la France.

Liens externes 
  .

Perpignan
Perpignan